Ильменский — фамилия.

Известные носители 
 Ильменский, Василий Григорьевич (1852—1886) — репортёр-публицист и антрепренёр (Боголепов, Василий Григорьевич).
 Ильменский, Павел Александрович (1891—1969) — советский генерал-майор технических войск.

См. также 
 Ильменский глинт
 Ильменский заповедник
 Ильменский проезд
 Ильменский фестиваль
 Центральный Ильменский хребет
 Ильмень (значения)